Lago Saint Clair

Localidades

Saint-Clair (Ardèche)
Saint-Clair (Lot)
Saint-Clair (Tarn-et-Garonne)
Saint-Clair (Vienne)

Desambiguações de topônimos